Wilburton  – villaggio del Cambridgeshire (Inghilterra)
Wilburton  – città dell'Oklahoma (Stati Uniti)